Fayzabad Airport är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer norr om huvudstaden Kabul. Fayzabad Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Fayzabad Airport är huvudsakligen lite bergig. Fayzabad Airport ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Fayzabad Airport. Närmaste större samhälle är Fayzabad,  kilometer öster om Fayzabad Airport.

Trakten runt Fayzabad Airport består i huvudsak av gräsmarker. Runt Fayzabad Airport är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är februari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Badakhshan (provins)